Stäglich ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Stäglich (* 1941), deutscher Bibliothekar und Fußballschiedsrichter
 Nicola Stäglich (* 1970), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Stäglich (1916–2006), deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg, Richter, Publizist und Holocaustleugner